— видеоигра в жанре приключения, разработанная и опубликованная Nintendo для игровой приставки Nintendo 64. Была выпущена в Японии 27 апреля 2000 года, и в первую неделю было продано около 314 000 копий игры, всего же было продано 3 миллиона копий. В том же году осенью состоялись релизы игры в Америке и Европе.

Majora’s Mask — шестая часть серии видеоигр The Legend of Zelda и вторая 3D-игра серии. Majora’s Mask отличается более продуманным, мрачным и глубоким сюжетом, чем её предшественница — Ocarina of Time. Главный герой Линк оказывается в стране Термина (Termina), а не в привычном Хайруле (Hyrule), основном месте действия большинства игр серии. Загадочный демон в маске, известный как Черепыш (Skull Kid), заставляет Луну сойти с орбиты и обрушиться на Термину. Линк использует путешествие во времени, чтобы снова и снова возвращаться на три дня назад до крушения, чтобы попытаться предотвратить его.

Вся игра сосредоточена вокруг повторяющегося трехдневного игрового цикла и использования различных масок, некоторые из которых требуются для прохождения игры. Разные мелодии по-разному контролируют поток времени и открывают проходы к четырём Храмам, которые Линк должен пройти. В отличие от Ocarina of Time, Majora’s Mask требует использования модуля расширения памяти (Expansion Pak), который позволяет использовать одновременно большее число персонажей на экране и улучшает графику. Majora’s Mask в основном была хорошо принята критиками, которых привлекли улучшенная графика и глубокий и мрачный сюжет.

Описание 

Возможности игры в Majora’s Mask расширены по сравнению с Ocarina of Time; сохранившиеся загадки, основанные на использовании различного оружия и музыки, дополнены использованием масок, перевоплощениями героя и ограничением по времени трехдневным циклом. Как и в предыдущих частях сериала, Линк владеет основными движениями, такими как хождение, бег и прыжки, использует многие предметы для борьбы с врагами и для решения загадок; чаще всего используются меч, щит и лук со стрелами. Он владеет несколькими техниками владения меча, и в течение игры может обучиться новым. Линк может оглушать врагов орехами Деку (Deku Nuts), а затем наносить удары другими видами оружия. Бомбы могут наносить вред врагам и избавляться от препятствий, а Hookshot (устройство, состоящее из ручки, цепи и крюка) способен цепляться за врага и подтаскивать его к Линку или зацепиться за предмет и подтащить Линка к нему.

Маски и превращения 
Маски, впервые появившиеся в Ocarina of Time в качестве дополнительного квеста, играют важную роль в Majora’s Mask. В Ocarina of Time было всего несколько масок, и носить можно было только одну, в то время как в Majora’s Mask используется двадцать четыре маски, некоторые из которых необходимы для продвижения в игре.

В отличие от предыдущих игр серии The Legend of Zelda, здесь Линк может по желанию приобретать различные облики: маска Деку (Deku Mask) превращает Линка в человечка Деку (Deku Scrub), маска Горона (Goron Mask) превращает Линка в Горона (Goron), а маска Зора (Zora Mask) — в Зора (Zora). Каждое перевоплощение несет в себе особенные качества.

Деку-Линк (Deku Scrub) может:
 наносить вращающийся удар,
 стрелять пузырями изо рта,
 прыгать по воде несколько раз, но не может плавать,
 планирует в воздухе, выстреливаясь из цветка Деку (Deku Flower).

Горон-Линк (Goron) может:
 катиться с большой скоростью,
 ударять кулаком с убийственной силой,
 топать по земле своим массивным телом,
 входить в лаву без повреждений,
 нажимать на тяжелые переключатели с помощью пояса.

Зора-Линк (Zora) может:
 использовать своё гладкое тело для стремительного плавания,
 бросать из рук плавники, похожие на бумеранги,
 генерировать силовое поле,
 ходить по толще воды,

Многие уровни игры доступны только с использованием этих способностей.

Линк и его три превращения вызывают различную реакцию у второстепенных героев игры. Например, Горон-Линк и Зора-Линк могут свободно покинуть Часовой Город (Clock Town), но Деку-Линк выглядит как ребёнок и стража не позволит ему пройти. Многие животные также по-разному взаимодействуют с четырьмя обличиями Линка. Например, на обычного Линка собаки никак не реагируют, гуляя по своим делам, как в Ocarina of Time. Деку-Линк, однако, будет атакован, если он пройдет мимо собаки, Горон-Линк напугает собаку, так что та убежит подальше, а увидев Зора-Линка, собака радостно будет бегать за ним.

Специальную маску Свирепого божества (Fierce Deity’s Mask) можно получить под конец игры, если собраны все остальные маски. Маска Свирепого божества превращает Линка в бо́льшую, более сильную версию себя самого, с характерными отметинами на лице, со злобными белыми глазами, в серебряной тунике и с мистическим нательным оружием. Также он использует большой двуручный меч, который способен стрелять разрывами энергии, когда целится во врага. Чтобы правильно расходовать силу маски, она может использоваться только в битвах с боссами. Свирепое божество обладает тем же голосом, что и взрослый Линк в игре Ocarina of Time.

Многие маски, не обладающие свойством превращения, приносят некоторую ситуативную пользу. Например, маска Великой феи (Great Fairy’s Mask) помогает возвращать заблудившихся фей, раскиданных по четырём храмам; Заячий Капюшон (Bunny Hood) позволяет Линку бегать быстрее; Каменная маска (Stone Mask) превращает Линка в невидимого для большинства второстепенных героев и врагов. Менее значимые маски, однако, используются только в дополнительных квестах или в очень специальных ситуациях. Примерами служат: Шляпа почтальона (Postman’s Hat), которая позволяет Линку добраться до предмета, спрятанного в почтовом ящике, и маска Кафея (Kafei’s Mask), которая начинает долгий и сложный дополнительный квест, призами которого являются несколько масок.

Трехдневный цикл 
Majora’s Mask — игра уникальная среди игр сериала The Legend of Zelda, потому что в ней вводится ограничение по времени. Это ограничение составляет 3 дня (72 часа) игрового времени, что соответствует примерно 72 минутам реального времени. Поэтому игрок должен проходить подземелья и разгадывать загадки быстро. Игроку напоминают, сколько «часов» осталось, при каждом закате и рассвете. Часы внизу экрана отсчитывают время, и сколько времени осталось. До окончания 72-х часов Линк должен вернуться к началу Первого дня с помощью Песни Времени (Song of Time), проиграв её на Окарине Времени (Ocarina of Time), которую ему подарила Принцесса Зельда в предыдущей игре The Legend of Zelda: Ocarina of Time. После этого трехдневный цикл повторяется. Сделав это, Линк остается без незначительных предметов, которые он насобирал за время цикла, такие как рупии (rupees), бомбы и стрелы, но основные предметы, такие как маски, ключи и оружие, остаются. Но есть одна хитрость: рупии, положенные в банк, могут быть возвращены даже после возвращения во времени. Если игроку не удается вернуться в Первый день до истечения Третьего дня, Луна обрушится на Часовой Город, что разрушит Термину, а Линк вернется к началу Первого дня. При этом все предметы, включая основные предметы, накопленные с момента, когда последний раз игралась Песня Времени, будут потеряны.

При перезапуске цикла все действия Линка из предыдущих циклов отменяются, включая любой прогресс в незавершенных подземельях, и их нужно проходить заново. Однако если подземелье было пройдено до конца, Линк сохраняет выигранный там ключ и может ещё раз сразиться с боссом, если захочет, что ново для игр The Legend of Zelda.

Линк не единственный герой, который связан с изменениями во времени. Вторичные герои имеют график, которому они следуют на протяжении цикла, и многие из них нуждаются в помощи в следовании этому графику. Используя записную книжку, под названием Записная книжка Бомбера (Bombers' Notebook), полученную Линком в Часовом Городе, он может следить за графиком множества людей и определять важные моменты, когда он может вмешаться, чтобы помочь. В нужный момент, решая задачи, которые колеблются от обеспечения солдата лекарством до восстановления союза помолвленной пары, Линк может зарабатывать маски и другие полезные вещи. Обычно, определенные события возможны только в определенные дни, и только если остальные события уже случились. Эти события и отражаются в Записной книжке Бомбера.

Также Линк может манипулировать течением времени, изменяя способ игры Песни Времени. Если Линк сыграет каждую ноту дважды, то получиться Песня Двойного Времени (Song of Double Time), и он переместится в начало следующего утра или вечера (6 часов утра или вечера). Если он сыграет Песню Времени наоборот, то получившаяся Песня Перевернутого Времени (Inverted Song of Time) заставит время двигаться в два раза медленнее, увеличивая количество времени вдвое, например, для того, чтобы Линк успел вернуться в Первый День.

Majora’s Mask — не первая игра сериала The Legend of Zelda, в которой делается акцент на времени. В Ocarina of Time есть определенные камни, которые говорят время, если по ним стукнуть мечом, и определенные места, в которых день меняется от утра до вечера. Часы останавливаются, когда Линк входит в город или подземелье. Вдобавок, но только в японской версии игры, есть встроенные часы реального времени, которые влияют на события в игре.

Мелодии 

Окарина Времени (The Ocarina of Time), мистический инструмент Линка, играет важную роль в Majora’s Mask. Как и в предыдущей игре, Линк учит магические мелодии от тех, кого встречает на пути, для приобретения специальных способностей: от контроля над погодой до телепортации и путешествий во времени. Каждый тип превращения Линка использует свой инструмент: Деку-Линк играет на дудочке Деку, Горон-Линк играет на барабанах-бонгах, а Зора-Линк играет на гитаре из скелета рыбы.

Самая важная песня в игре — это Песня Времени (Song of Time). Она используется Линком для возвращения в начало Первого дня; это единственный способ, чтобы перезапустить трехдневный цикл и постоянно сохранять прогресс в игре; если проиграть мелодию в обратном направлении, время потечет медленнее; если первые три ноты сыграть дважды каждую, то Линк перенесется вперед во времени, к следующему рассвету или закату (но не к закату Последнего дня, так как это приведет к концу света). Другие мелодии в основном используются для продвижения по сюжету игры, например, открытие нового пути. Элегия Пустоты (Elegy of Emptiness) — уникальная мелодия, потому что она используется как загадка в одном из подземелий. Песня Исцеления (Song of Healing) используется для обнаружения многих предметов, как в основном сюжете, так и в дополнительных квестах. И наконец, такие мелодии, как Песня Полета, существуют для удобства игрока, позволяя осуществлять телепортацию в основные локации и облегчая выполнение множества необычных заданий и доступных дополнительных квестов.

Majora’s Mask 3D 

После выхода ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для портативной игровой консоли Nintendo 3DS в 2011 году, появились слухи о портировании на эту платформу и Majora’s Mask. Однако, первый анонс ремейка, получившего название «The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D», состоялся только 5 ноября 2014 года в рамках презентации «Nintendo Direct».

Игра поступила в продажу в Европе и Америке 13 февраля 2015 года и была приурочена к выходу обновленной консоли New Nintendo 3DS, часть новых функций которой использовалась в ремейке.

Как и вышедший ранее ремейк Ocarina of Time, Majora’s Mask 3D представила обновленную графику с использованием стереоскопического изображения, а также поддержку гироскопа и управления с помощью сенсорного экрана. Кроме того, игра содержит ряд изменений в игровом процессе и дополнительные мини-игры.

Отзывы и продажи 

Игра получила восторженные отзывы критиков. По данным агрегатора Metacritic рейтинг игры составляет 95/100 (на основе 27 рецензий). Рейтинг версии для Nintendo 3DS составляет 88/100 (на основе 82 рецензий).

В первую неделю продаж в Японии было реализовано 314 тысяч копий игры для Nintendo 64, а в общей сложности по всему миру продано 3,36 миллиона копий.

Примечания

Ссылки 
 Любительский перевод игры на русский язык

The Legend of Zelda
Игры для Nintendo 64
Игры для GameCube
Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры, разработанные Nintendo EAD
Компьютерные игры, изданные Nintendo